Proba feminină de heptatlon de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 4-5 august 2021 pe Stadionul Național al Japoniei.

Recorduri
Înaintea acestei competiții, recordurile mondiale și olimpice erau următoarele:

Program
<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small>

Rezultate

100 de metri garduri

Săritura în înălțime

Aruncarea greutății

200 m

Săritura în lungime

Aruncarea suliței

800 m

Rezultate finale
Legendă

Referințe

Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020